Stigmatoechos är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Marsson 1887. Stigmatoechos ingår i familjen Stigmatoechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Stigmatoechos